Batalla de Quebec puede referirse a:
 La batalla de Quebec (1690), parte de la Primera Guerra Intercolonial.
 La batalla de Quebec (1759), parte de la guerra de los Siete Años y conocida como Batalla de las Llanuras de Abraham.
 La batalla de Quebec (1760), parte de la guerra de los Siete Años y conocida como Batalla de Sainte-Foy.
 La batalla de Quebec (1775), parte de la guerra de Independencia de los Estados Unidos.